Muffa ima više značenja:
 Muffa, Bologna
 Muffa, Perugia